Sezon 2011 był 22. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Litwie – A lygi. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Tytuł obroniła drużyna . Tytuł króla strzelców zdobył Deivydas Matulevičius, który w barwach klubu  strzelił 19 goli.

Drużyny

Tabela końcowa 

||rowspan=1 style="background-color:white;"|
||rowspan=1 style="background-color:white;"|
||rowspan=1 style="background-color:white;"|

||rowspan=1 style="background-color:white;"|

||rowspan=1 style="background-color:white;"|

Wyniki

Pierwsza część sezonu

Druga część sezonu

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

2011 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Litwie